All Is Not Gold That Glitters – film del 1910 diretto da Bert Haldane
 All Is Not Gold That Glitters – cortometraggio di animazione  del 1917 della International Film Service